Mercedes-Benz 200 ist die Bezeichnung für folgende Personenkraftwagen:
 Mercedes-Benz Typ 200 (gebaut 1933–1937), siehe Mercedes-Benz W 21
 Mercedes-Benz 200 V (gebaut 1938–1939), siehe Mercedes-Benz W 149
 Mercedes-Benz 200 / 200 D (gebaut 1965–1968), siehe Mercedes-Benz Baureihe 110
 Mercedes-Benz 200 / 200 D (gebaut 1967–1976), siehe Mercedes-Benz /8
 Mercedes-Benz 200 / 200 D / 200 T (gebaut 1975–1986), siehe Mercedes-Benz  Baureihe 123
 Mercedes-Benz 200 / 200 D / 200 T/TD / 200 E/TE/CE / E 200 Diesel E 200 T/Coupé/Cabriolet (gebaut 1984–1997), siehe Mercedes-Benz Baureihe 124
 Mercedes-Benz 200 GE (gebaut 1990–1994), siehe Mercedes-Benz G-Klasse
 Mercedes-Benz C 200 / C 200 Kompressor / C 200 Diesel / C 200 CDI (gebaut 1993–2001), siehe Mercedes-Benz Baureihe 202
 Mercedes-Benz E 200 / E 200 Kompressor / E 200 Diesel / E 200 CDI (gebaut 1995–2002), siehe Mercedes-Benz Baureihe 210
 Mercedes-Benz V 200 / V 200 CDI (gebaut 1996–2003), siehe Mercedes-Benz W 638
 Mercedes-Benz SLK 200 / SLK 200 Kompressor (gebaut 1996–2004), siehe Mercedes-Benz R 170
 Mercedes-Benz CLK 200 / CLK 200 K (gebaut 1997–2003), siehe Mercedes-Benz Baureihe 208
 Mercedes-Benz C 200 Kompressor / C 200 CGI / C 200 CDI (gebaut 2000–2007), siehe Mercedes-Benz Baureihe 203
 Mercedes-Benz C 200 Kompressor / C 200 CGI / C 200 CDI / CLC 200 Kompressor / CLC 200 CDI (gebaut 2000–2011), siehe Mercedes-Benz CL 203
 Mercedes-Benz CLK 200 K / CLK 200 CGI (gebaut 2002–2010), siehe Mercedes-Benz Baureihe 209
 Mercedes-Benz E 200 Kompressor / E 200 NGT / E 200 CDI (gebaut 2003–2009), siehe Mercedes-Benz Baureihe 211
 Mercedes-Benz SLK 200 Kompressor (gebaut 2004–2011), siehe Mercedes-Benz R 171
 Mercedes-Benz A 200 / A 200 Turbo / A 200 CDI  (gebaut 2004–2012), siehe Mercedes-Benz Baureihe 169
 Mercedes-Benz B 200 / B 200 Turbo / B 200 CDI (gebaut 2005–2011), siehe Mercedes-Benz T 245
 Mercedes-Benz C 200 / C 200 Kompressor / C 200 CDI / BlueEFFICIENCY (gebaut 2007–2015), siehe Mercedes-Benz Baureihe 204
 Mercedes-Benz E 200 / E 200 NGT / E 200 CDI / BlueEFFICIENCY / E 200 BlueTEC (gebaut 2009–2016), siehe Mercedes-Benz Baureihe 212
 Mercedes-Benz B 200 / B 200 NGD / B 200 CDI (gebaut 2011–2018), siehe Mercedes-Benz W 242/W 246
 Mercedes-Benz SLK 200 / SLC 200 (gebaut seit 2011), siehe Mercedes-Benz R 172
 Mercedes-Benz A 200 / A 200 CDI / A 200 d (gebaut 2012–2018), siehe Mercedes-Benz W 176
 Mercedes-Benz CLA 200 (gebaut seit 2013), siehe Mercedes-Benz Baureihe 117
 Mercedes-Benz C 200 / C 200 d (gebaut seit 2014), siehe Mercedes-Benz Baureihe 205
 Mercedes-Benz V 200 CDI (gebaut seit 2014), siehe Mercedes-Benz Baureihe 447
 Mercedes-Benz E 200 / E 200 d (gebaut seit 2016), siehe Mercedes-Benz Baureihe 213
 Mercedes-Benz A 200 / A 200 d (gebaut seit 2018), siehe Mercedes-Benz Baureihe 177
 Mercedes-Benz B 200 / B 200 d (gebaut seit 2018), siehe Mercedes-Benz W 247